Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1928 reprezentowało sześciu zawodników (sami mężczyźni). Był to drugi start reprezentacji Jugosławii na zimowych igrzyskach olimpijskich.

SKład kadry

Biegi narciarskie 
Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1928
Jugosławia na igrzyskach olimpijskich